Sandar puede referirse a:
 Sandar (España), aldea española de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sandar (Leuk Daek), comuna camboyana del distrito de Leuk Daek, provincia de Kandal. 
 Sandar, antigua localidad noruega, fusionada con el municipio de Sandefjord, provincia de Vestfold og Telemark.